Delbourgo ist der Familienname folgender Personen:
 James Delbourgo (* 1972), britischer Wissenschaftshistoriker
 Robert Delbourgo (* 1940), australischer Physiker